USS Oklahoma — кораблі ВМС США, названі на честь штату Оклахома.

 USS Oklahoma (BB-37) — лінійний корабель типу «Невада». Збудований у 1916 році. Потоплений під час нападу на Перл-Гарбор.
 USS Oklahoma (SSN-802) — планований підводний човен типу «Вірджинія». Замовлений у 2019 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни